Vergiftet ist der Name folgender Filme:

 Ein starkes Team: Vergiftet, Film der Krimiserie Ein starkes Team
 Vergiftet (1983), Kurzfilm von Frank Darabont